Hoton (Engeland), civil parish in Leicestershire
 Hoton (volk), volk in Mongolië